Tuero puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Citrullus colocynthis, trepadora de la familia de las cucurbitáceas; o
 Heracleum sphondylium, herbácea de la familia de las apiáceas.
 Magydaris panacifolia, herbácea de la familia de las apiáceas.